Sonne, Mond und Sterne steht für

 zweite Zeile des Liedes Laterne, Laterne, das beim Laternelaufen gesungen wird,
 Single und Video (1994) von Peter Schilling,
 szenische Kantate (2011) von Peter Schindler (Musiker),
 Liedersammlung für den Klavierunterricht (2020) von Martin Widmaier,
 SonneMondSterne, deutsches Festival für elektronische Tanzmusik.